Das Internazionali di Tennis Val Gardena Südtirol 2010 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 13. November 2010 im Südtiroler St. Ulrich in Gröden (Italien) stattfand und die erste Austragung des Turniers darstellte. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Sieger im Einzel wurde der per Wildcard an Position eins gesetzte Pole Michał Przysiężny, der im Finale den Qualifikanten Lukáš Lacko besiegte. Es war sein fünfter Erfolg bei einem Einzelturnier auf der ATP Challenger Tour und sein dritter in dieser Saison.

Im Doppel waren die ungesetzten Russen Michail Jelgin und Alexander Kudrjawzew erfolgreich. Sie setzten sich im Finale gegen den Einzelfinalisten Michał Przysiężny und Tomasz Bednarek im Match-Tie-Break durch. Für Jelgin war es der zwölfte Titel bei einer Challenger-Doppelkonkurrenz seiner Karriere und der vierte der Saison. Für Kudrjawzew war es der zehnte Karrieredoppeltitel auf der ATP Challenger Tour und der erste der Saison. Es war ihr vierter gemeinsamer Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 152 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 156 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 155 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in St. Ulrich in Gröden